Рибейран (Вила-Нова-ди-Фамаликан) — район в Португалии, входит в округ Брага.
 Рибейран (Пернамбуку) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.